de plaats Wildervanksterdallen
het vm. waterschap Wildervankster Dallen